Hassett :

 Betsy Hassett (née en 1990), footballeuse internationale néo-zélandaise
 Billy Hassett (1921-1992), ancien joueur et entraîneur américain de basket-ball
 Joe Hassett (né en 1955), joueur américain de basket-ball
 Gavin Hassett (né en 1973), rameur d'aviron canadien
 Lindsay Hassett (1913-1993), joueur de cricket australien